SM U-21 – niemiecki okręt podwodny typu U-19 z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-36
 SM U-21 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-20 z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 U-21

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich